Открытый чемпионат Ноттингема по теннису 2017 (также известен под спонсорским названием Aegon Open Nottingham 2017) — розыгрыш профессионального теннисного турнира, проводящегося в британском городе Ноттингем. Женские соревнования прошли в 10-й раз и являлись частью тура WTA в рамках международной серии. Мужские соревнования в этом году потеряли место в туре ATP и 1-й раз проводились в более младшей серии «челленджер».

В 2017 году турнир прошёл с 12 по 18 июня. Соревнование входило в европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Йоханна Конта (№ 8 в мире на тот момент). Британская теннисистка смогла дойти до финала, однако неожиданно уступила несеянной теннисистке Донне Векич. Прошлогодняя чемпионка Каролина Плишкова не защищала свой титул. В основной сетке сыграла одна представительница России — Елизавета Куличкова, которая пробилась на турнир через квалификацию, но в первом же раунде проиграла Янине Викмайер.

Женский парный приз достался австралийской паре Моника Адамчак и Сторм Сандерс, которые в финале переиграли британский дуэт Лаура Робсон и Джоселин Рэй. Чемпионки прошлого года Андреа Главачкова и Пэн Шуай не защищали свой титул.

Соревнования основного тура

Женщины. Одиночный турнир 
  Донна Векич обыграла  Йоханну Конту со счётом 2-6, 7-6(3), 7-5.
 Векич выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.
 Конта сыграла 3-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Парный турнир 
  Моника Адамчак /  Сторм Сандерс обыграли  Лауру Робсон /  Джоселин Рэй со счётом 6-4, 4-6, [10-4].
 Адамчак и Сандерс выиграли дебютный титул в туре ассоциации.

Соревнования серии «челленджер»

Мужчины. Одиночный турнир 
  Дуди Села обыграл  Томаса Фаббиано со счётом 4-6, 6-4, 6-3.

Мужчины. Парный турнир 
  Кен Скупски /  Нил Скупски обыграли  Мэтта Рида /  Джона-Патрика Смит со счётом 7-6(1), 2-6, [10-7].

См. также 
 Открытый чемпионат Ноттингема

 WTA Тур 2017 года

Ссылки 
 Официальный сайт

 Профиль турнира на сайте WTA

Великобритания
Теннис
Июнь 2017 года
2017